Fossa comuna, lloc a terra on se sepulten els cadàvers de forma col·lectiva que per diverses raons no tenen sepulcre propi
 Fossa olímpica, disciplina esportiva
 Fossa sèptica
 Geologia:
 Fossa tectònica enfonsament entre dues falles 
 Fossa marina, màxima profunditat dels oceans
 Zoologia:
 fossa de les cavernes o fossa gegant (Cryptoprocta spelea), espècie de carnívor extint de Madagascar
 Fossa (gènere), gènere biològic al qual pertany la civeta de Madagascar (Fossa fossana)
 Fossa (carnívor), carnívor del subordre dels feliformes (Cryptoprocta ferox)
 Anatomia:
 Fossa nasal, espai a l'interior del nas, al centre de la cara 
 Fossa orbital, òrbita de l'ull
 Fossa temporal, fossa del crani
 Fossa de Meckel, obertura a la superfície interior del maxil·lar inferior 
 Toponímia:
 Pic de la Fossa del Gegant muntanya entre el municipi de Queralbs (Ripollès) i la comuna de Fontpedrosa (Conflent) 
 Fossa (Pirineus Orientals), municipi francès del departament dels Pirineus Orientals
 Fossa (Itàlia), municipi italià.
 Fossa  o An Fosadh , poble i parròquia al Comtat de Kerry, Irlanda